Boemerang, een wapen van de Aboriginals, tegenwoordig speelgoed
 Boomerang (Marvel), een personage
 Boomerang (stripalbum), uit de stripreeks Jeremiah uit 1984
 Boomerang (uitgeverij), een uitgeverij van Freecards
 Boomerang (zender), een televisiezender met cartoons
 Boomerang Bro., een personage uit de Mario-reeks
 Interviú FS (ook Boomerang Interviú FS), een Spaanse zaalvoetbalclub
Films/televisie 
 Boomerang Bill, een stomme film uit 1922
 Boomerang!, een Amerikaanse film noir uit 1947
 Boomerang (film), een Amerikaanse film uit 1992 met Eddie Murphy in de hoofdrol
 Boomerang (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019 
Achtbanen
 Boomerang (achtbaanmodel), een achtbaanmodel in meerdere attractieparken
 Boomerang (Bellewaerde), een achtbaan van bovengenoemd type in Bellewaerde
 Boomerang (Walibi Sud-Ouest), een achtbaan van bovengenoemd type in Walibi Sud-Ouest
 Boomerang (Wild Adventures), een achtbaan van bovengenoemd type in Wild Adventures
 Boomerang Coast to Coaster, een achtbaan van bovengenoemd type in Six Flags Discovery Kingdom
 Boomerang (Toverland), een achtbaan in Attractiepark Toverland van een ander type dan hierboven vermeld

Zie ook 
 Boemerang (doorverwijspagina)